Из всей совокупности кавказских языков по существу лишь грузинский является древнеписьменным. Его древнейшие памятники, исполненные оригинальной переработкой арамейской графической основы, восходят к V веку н. э. Существовала в прошлом и письменность на агванском языке. К XII—XIV вв. относится несколько десятков грузиноязычных надписей Дагестана. Начиная преимущественно с позднего средневековья имели место более или менее эпизодические опыты применения арабского письма для целого ряда других кавказских языков — аварского, лакского, даргинского.

C 20-х годов XIX века на Кавказе развернулось активное языковое строительство. Было положено начало огромной работе по созданию письменностей и разработке и совершенствованию литературных норм множества языков — создание алфавитов (в соответствии с этапами так называеого «нового аджама», латиницы и кириллицы), совершенствование орфографий, выбор диалектной базы литературных языков, разработка нормативных грамматик, публикация переводных и других словарей. Младописьменные литературные языки (абхазский, абазинский, адыгейский, кабардино-черкесский, чеченский, ингушский, аварский, лакский, даргинский, лезгинский, табасаранский, агульский, рутульский, цахурский) переживают в настоящее время процесс всестороннего развития. На ещё большем числе кавказских языков функционирует радиовещание.

К настоящему времени 20 кавказских языков имеют письменность и 2 были письменными в прошлом. Из них:
 2 языка являются «старописьменными»: грузинский (с V в. н. э.) и агванский (V—VII вв. н. э.). Обе письменности являются оригинальными разработками специально для этих языков.
 12 языков являются «младописьменными» — регулярная письменность на них существует с кон. XIX — нач. XX вв., а многие из них (по крайней мере 7) использовали арабское или грузинское письмо ещё в Средние века. Для них всех в течение XX в. была разработана литературная норма, которая используется в школьном преподавании и в литературе.
 8 языков являются «новописьменными» — на многих из них были попытки писать в 1920-30-е годы и даже в XIX веке, но письменность не получила широкого распространения и ныне она возрождается или создается заново.

Письменности кавказских языков 
Указан год введения (или создания) письменности).

 Сокращения: спор. — спорадически с.

Сравнение алфавитов некоторых кавказских языков 
В следующей таблице приведены инвентари согласных в нескольких кавказских алфавитах и их транскрипционные обозначения.

Расшифровка заголовков:
 АКЯ — транскрипция, используемая в Atlas of Caucasian languages .
 IPA — транскрипция Международной Фонетической Ассоциации (МФА / IPA).
 другие — другие варианты транскрипций, используемые в работах по кавказоведению.
 кабард. латиница — латинизированный адыгский алфавит (Latinized Circassian Alphabet), предложенный Амджадом Джаймуха (Amjad Jaimoukha) из Иордании Jamoukha 2000.
 чеченская латиница — латинский алфавит, которые пытались ввести в Чечне с 1993 года.
 лазский — латинские алфавиты, используемые иногда в Турции для лазского языка некоторыми интеллектуалами с небольшими различиями.
 лезгинская латиница — латинский алфавит, использовавшийся для лезгинского языка в СССР в 1928—38 годах.
 В других колонках показаны ныне действующие в России кириллические алфавиты для указанных языков.

Табл. № 3. Сравнительная таблица обозначений согласных в кавказских алфавитах и транскрипциях.

Литература 
 Коряков Ю. Б. Атлас кавказских языков. М.: Институт языкознания РАН, 2006.

 
Кавказские языки